(5025) Mecisteus es un asteroide troyano de Júpiter descubierto por Milan Antal el 5 de octubre de 1986 desde el Centro Astronómico de Toruń (Pinwice).

Desigación y nombre 
Designado provisionalmente como 1986 TS6, se le asignó el nombre definitivo de Mecisteus en honor a Mecisteo, soldado aqueo que participó en la guerra de Troya donde murió heroicamente junto a su padre.

Características orbitales 
Mecisteus está situado a una distancia media de 5,200 ua, pudiendo alejarse un máximo de 5,587 ua y acercarse un máximo de 4,814 ua. Tiene una excentricidad de 0,0742.

Características físicas 
Este asteroide tiene una magnitud absoluta de 10,4.

Véase también 
 Lista de asteroides del (5001) al (6000)
 Asteroide troyano de Júpiter
 Cuerpo menor del sistema solar

Referencias 

Objetos astronómicos descubiertos por Milan Antal
Objetos astronómicos descubiertos desde el Centro Astronómico de Toruń
Objetos astronómicos descubiertos en 1986
Asteroides troyanos de Júpiter
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides